Міхневич — прізвище. Відомі носії:
 Міхневич Андрій Анатолійович (нар. 1976) — білоруський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Міхневич Богдан Костянтинович (1951–2000)) — радянський і український звукооператор, звукорежисер.
 Міхневич Йосип Григорович (1809–1885) — український письменник, релігійний мислитель, історик філософії, богослов XIX століття.
 Міхневич Наталія Валеріївна (нар. 1982) — білоруська легкоатлетка, олімпійська медалістка. Заслужений майстер спорту Республіки Білорусь з легкої атлетики.
 Міхневич Петро Герасимович (1901–1993) — український актор театру і кіно. Заслужений артист УРСР (1946). Народний артист УРСР (1957).
Прізвища